Die Série B ist die zweithöchste Spielklasse im brasilianischen Fußball. In der ersten Saison 1971 nahmen 23 Teams Teil; Meister wurde Vila Nova. Mit Ausnahme einiger Unterbrechungen wurde die Meisterschaft bis heute jährlich durchgeführt.
Die ersten vier Mannschaften steigen in die Série A, in der der nationale Meister ermittelt wird, auf. Die letzten vier Klubs steigen in die Série C ab.

Liste der Meister der Série B

Siehe auch 
 Brasilianische Fußballmeisterschaft (Série A – Série B – Série C – Série D)
 Pokal von Brasilien
 Meisterschaften der Bundesstaaten

Anmerkungen

Weblinks 
Die Série B auf bolanaarea.com

 
Fußballwettbewerb in Brasilien